Dreta Republicana Liberal, partit polític històric d'Espanya
 Deutscher Reichsbund für Leibesübungen, organització global per l'esport i l'educació física del Tercer Reich
 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, oficina del Departament d'Estat dels Estats Units encarregada de la promoció de la democràcia i els drets humans
 Llum de circulació diürna (del seu nom en anglès Daytime Running Lamp), sistema d'enllumenat d'automòbil pensat per fer-lo més visible